Pailleux se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Auguste Pailleux
  Nicolas Auguste Pailleux